Májka může mít různé významy:

máje – ozdobený kmen stromu
Májka (paštika) – tradiční paštika, podle některých z maďarského Májkrém (maď. 'játrový krém')

Podobná slova
 majka –  brouk (např. majka fialová)
Majka, nářečně domácky Marie (na Moravě)